Züger ist der Familienname folgender Personen:
 Beat Züger (* 1961), Schweizer Schachspieler
 Cornel Züger (* 1981), Schweizer Skirennläufer
 Daniel Züger (* 1979), Schweizer Skirennläufer
 Heidi Züger (* 1964), Schweizer Schauspielerin
 Joanne Züger (* 2000), Schweizer Tennisspielerin
 Roger Züger (* 1976), Schweizer Politiker (FDP)
 Simon Züger (* 1981), Schweizer Eishockeytorwart

Siehe auch:
Zuger